C86, C-86 ou C.86 peut désigner :

 La cassette audio C86 publiée en 1986 par le magazine britannique New Musical Express ;
 L'amas globulaire NGC 6397 dans la constellation de l'Autel, noté C86 au catalogue de Caldwell.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres